Акуловка — топоним:

Казахстан 
 Акуловка — исчезнувшее село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Акуловка — хутор в Горшеченском районе Курской области.
 Акуловка — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Акуловка — река в Томской области.

См. также 
 Окуловка (значения)